Manuel Cellario, maestro argentino, foi regente do coro do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. De grande competência, preparou inúmeras peças como: óperas, oratórios, concertos corais, etc. Neste momento já aposentado, reside no Rio de Janeiro.

Cellario, Manuel